Лос Лахерос има више значења:

 Лос Лахерос (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лахерос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику